Edwin Hewitt peut faire référence à :

 Edwin Hewitt (1920-1999), un mathématicien américain,
 Edwin Hewitt (1988- ), joueur de rugby à XV,
  (1874-1939).